Paca (knaagdier), middelgroot knaagdier uit Latijns-Amerika.
Paca's, het geslacht van het bovenstaande dier
Pača, Slowaakse gemeente in de regio Košice
PACA, afkorting voor de Franse regio Provence-Alpes-Côte d'Azur